

Geografia 
Canada
Fleetwood – zona di Surrey, Columbia Britannica

Regno Unito
Fleetwood – cittadina del Lancashire, Inghilterra

Stati Uniti d'America
Fleetwood – borough della contea di Berks, Pennsylvania
Fleetwood – quartiere di Mount Vernon, stato di New York

Persone
Kate Fleetwood – attrice britannica
Mick Fleetwood – batterista e attore britannico
Susan Fleetwood – attrice britannica

Altro 
Cadillac Fleetwood – autovettura
Fleetwood RV – marchio statunitense di camper